Christopher Bailey (modeontwerper), een Brits modeontwerper
Christopher Bailey (hoogleraar), een Brits hoogleraar en scriptschrijver